Ez a lista  Constanța megye községeit sorolja fel ábécésorrendben.

Források 
 
 

Ko~zsegek
Románia községei